kuz – codice ISO 639-3 della lingua kuza
La kuz e l'aound